Georgijewskoje (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Georgijewskoje (Kaliningrad), in der Oblast Kaliningrad (Konradshorst, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Georgijewskoje (Krasnodar), in der Region Krasnodar
 Georgijewskoje (Kostroma), Rajonverwaltungszentrum in der Oblast Kostroma
 Georgijewskoje (Lipezk), in der Oblast Lipezk
 Georgijewskoje (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Georgijewskoje (Wologda), in der Oblast Wologda

Georgijewskoje ist
 der alte Name (bis 1926) der Stadt Karatschajewsk

Siehe auch:
 Georgijewsk